Нориюки «Пэт» Морита (, ; 28 июня 1932 — 24 ноября 2005) — японский актёр, сценарист, комик. Наиболее известен ролью мистера Мияги в фильме «Парень-каратист».

Биография 
Родился 28 июня 1932 года в городе Айлтон (округ Сакраменто). Родители — японские иммигранты, которые были сезонными рабочими.

Первой работой в кино стал фильм-мюзикл «Весьма современная Милли» (1967). Прорыв Мориты произошёл после того как на телеэкранах в 1970-х годах вышел комедийный телесериал Счастливые дни, где он исполнял роль владельца кафе Арнольда в течение двух сезонов. Наибольшую известность Морита получил после выхода фильма «Малыш-каратист» (1984). Его роль в этом фильме была номинирована на «Оскар». В общей сложности были сняты четыре части этого фильма. В общей сложности Морита снялся почти в 200 фильмах и телевизионных шоу.

В 1994 году в его честь появилась именная звезда на голливудской «Аллее славы»

Был трижды женат, от первых двух браков имел трёх дочерей.

Умер 24 ноября 2005 года в Лас-Вегасе от почечной недостаточности.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Комики США
Умершие от почечной недостаточности